Gros-Chêne (Luik), een plaats in de gemeente Flémalle in de Belgische provincie Luik.
Gros-Chêne (Namen), een plaats in de gemeente Havelange in de Belgische provincie Namen.